Mustaselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustaselkä (ås), Lappland, 
 Mustaselkä (del av en sjö), Södra Savolax, 
 Mustaselkä (kulle), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar